Деборин — еврейская матронимическая фамилия. Происходит от женского имени Дебора. Известные носители:

 Деборин, Абрам Моисеевич (Иоффе; 1881—1963) — российский и советский философ-марксист, академик АН СССР.
 Деборин, Гавриил Абрамович (1915—1998) — доктор биологических наук, сын A. M. Деборина.
 Деборин, Григорий Абрамович (1907—1987) — доктор экономических наук, сын A. M. Деборина.